27-я флотилия подводных лодок кригсмарине — подразделение военно-морского флота нацистской Германии.

История 
27-я флотилия была создана в январе 1940 года в Готенхафене как учебное подразделение. Командующим флотилией стал корветтен-капитан Эрнст Зобе. Задачей лодок, поступающих в 27-ю флотилию, было прохождение экзамена, представляющего собой атаку на конвой в максимально приближённых к боевым условиях.

В составе 27-й флотилии постоянно была только одна лодка — голландская UD-4 типа O-21.

27-я флотилия была расформирована в марте 1945 года.

Командиры

Примечания

Ссылки 
 27 флотилия на uboat.net

Литература 
 

Флотилии подводных лодок кригсмарине